Сан Хасинто Дос има више значења:

 Сан Хасинто Дос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хасинто Дос, Сан Хасинто (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику